Saint-Raymond est un nom de lieu, de famille et d'institutions.

Nom de lieu 
 Saint-Raymond, ville du Québec (Canada), dans la région administrative de la Capitale-Nationale.

Nom de famille 

 Famille Saint-Raymond (- siècles), famille française, dont :
 Jean Saint-Raymond (1762-1806), colonel de Napoléon ;
 Laure Saint-Raymond (née en 1975), mathématicienne, membre de l'Académie des sciences ;
 Paul-Hélène Saint-Raymond (1927-1994), religieuse, membre du groupe des martyrs d'Algérie, béatifiée par l'Église catholique.

Nom de scène 
 Callum Burrows (né en 1995), auteur-compositeur-interprète britannique, a pris le nom de scène Saint Raymond.

Institutions 
 Église Saint-Raymond, église paroissiale à Audierne, en Bretagne, France ; 
 Musée Saint-Raymond, ou musée des Antiques, musée archéologique de Toulouse, en France.

Voir aussi 
 , nom de saints chrétiens et d'un musicien